Мосса:

 Мосса, Гюстав-Адольф — французский художник-символист XX века.
 Мосса — коммуна в Италии.